Палмитас има више значења:

 Палмитас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмитас, Палмиљас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмитас, Лас Палмитас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палмитас (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палмитас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику